Gres, grijze of bruine kassei gemaakt uit Ardeense zandsteen
 Grès (modehuis), Frans modehuis
 Gres (keramisch product), keramisch materiaal dat gemaakt is van een kleisoort die tegen hoge temperaturen bestand is